Международная ассоциация против болезненных экспериментов на животных, () — созданная в 1969 году негосударственная международная организация, чьей задачей является развитие гуманных методов исследования, альтернативных опытам на животных. Консультант Экономического и социального совета ООН.

История создания 

IAAPEA была сформирована в 1969 году Национальным антививисекционным обществом (NAVS). Целью создания Ассоциации стала координация действий противников вивисекции, направленная на развитие и поощрение не только заменяющих использование животных в опытах, но и более безопасных и надёжных методов экспериментирования. Леди Мюриэл Даудинг, ведущий британский гуманист, была одним из учредителей IAAPEA и оставалась её покровителем до самой смерти.

IAAPEA и созданная годом позже в Великобритании FRAME () явили собой новое течение в движении против вивисекции — вместо борьбы за немедленный и полный запрет вивисекции они предложили постепенный отказ от опытов на животных за счёт разработки и внедрения альтернативных способов исследований, считая необходимым немедленное запрещение использования животных лишь там, где альтернативные методы уже существуют.

В сентябре 1978 года под давлением Генри Спиры в США и IAAPEA в Англии, а также при поддержке защитников животных в других странах Международная амнистия (Amnesty International) прекратила финансирование медицинских экспериментов на животных.

В 1979 году Ассоциация стала инициатором проведения ежегодного Международного дня лабораторных животных для консолидации усилий по их защите.

Общие данные 

В 1993 году IAAPEA насчитывала 57 филиалов в 28 странах и сеть индивидуальных представителей в 10 странах, где отсутствовали местные организации, работающие в данном направлении.

По мнению Ассоциации, недопустимы любые эксперименты на животных, причиняющие им боль, безотносительно целей опыта.

IAAPEA — член Всемирного общества защиты животных.

Поощрение и поддержка гуманных методов исследования 
Для достижения своих целей Ассоциация реализует несколько инициатив, основной из которых является поощрение и поддержка гуманных методов исследования.

В рамках этой инициативы был, в частности, запущен проект Humane Research Donor Card, чтобы среди прочего обеспечить банки тканей человеческими материалами, доступными для исследования в любой момент, когда это необходимо, что, в свою очередь, сокращает число подопытных животных и затраты на исследования, а также обеспечивает более надёжные результаты и безопасность препаратов для человека. Проект был активно поддержан многими учёными, включая хирургов, невропатологов и исследователей лекарственных средств.

Ассоциация финансирует проведение и популяризацию альтернативных исследований в разных странах мира, в том числе поддерживая гуманное обучение в школах и вузах. Спонсирует научные семинары и симпозиумы. Так, например, IAAPEA является спонсором Международной организации за гуманное образование ИнтерНИЧ (International Network for Humane Education).

Для просвещения общества, политиков и СМИ о факторах ненадёжности результатов опытов на животных и преимуществах альтернативных методов Ассоциация издаёт International Charter for Health and Humane Research на английском, русском, испанском, португальском и итальянском языках.

В России 

В 2006 году Россию посетил генеральный секретарь IAAPEA, известный защитник прав животных Брайан Ганн. Он принял участие в проходившей в Москве пресс-конференции, посвященной жестокому обращению с животными. На конференции были продемонстрированы современные альтернативы опытам на животных, включая модели животных, муляжи, видеофильмы, компьютерные программы.

При участии IAAPEA, ИнтерНИЧ и российской организации Вита в октябре 2009 года в России и странах бывшего СССР был учреждён ежегодный День гуманного образования и альтернатив экспериментам на животных — 24 октября.

В 2010 году, вместе с Витой, ИнтерНИЧ, Британским союзом за отмену вивисекции и германской организацией Врачи против экспериментов на животных, IAAPEA стала организатором уникального школьного конкурса «Наука без жестокости», проводившегося в странах СНГ. Цель конкурса — информирование общества и школьников о нравственной проблеме использования животных в научных экспериментах, ознакомление их с существующими современными альтернативами опытам на животных, применяемым как в науке, так и учебном процессе. Церемония награждения победителей состоялась в Академии наук РФ. В конкурсе приняли участие учащиеся из 7 стран, 53 регионов и 105 городов содружества.

Библиография и фильмография 
 IAAPEA — The Moral, scientific and economic aspects of research techniques not involving the use of living animals — NAVS, 1976
 IAAPEA — Reason versus vivisection — IAAPEA, 1982
 IAAPEA, Brian Gunn — Entering the gates of hell — IAAPEA, 1987 — ISBN 0951103814
 IAAPEA — International charter for health and humane research — IAAPEA, 1989
 Creatures of God (фильм, 1989)
 The Parliament of the Doomed (фильм)

См. также 

 Американское общество против вивисекции
 Британский союз за отмену вивисекции
 Stop Huntingdon Animal Cruelty

Ссылки 
 Официальный сайт IAAPEA
 Animal Experiments Pictures (IAAPEA)

Примечания 

Опыты на животных
Зоозащитные организации
Негосударственные организации